Duchi 
 Carlo I di Lorena (Carlo di Laon, 953-993) – Duca della Bassa Lorena (Lotaringia) dal 976 fino alla sua morte
 Carlo II di Lorena (1364-1431) – Duca di Lorena dal 1390 alla sua morte, e connestabile di Francia dal 1418 al 1425
 Carlo III di Lorena (1543-1608) – Duca di Lorena dal 1545 sino alla sua morte; viene talvolta indicato con il numerale di Carlo II di Lorena
 Carlo IV di Lorena (1604-1675) – Duca di Lorena dal 1624 al 1634 e ancora dal 1661 al 1675; viene talvolta indicato come Carlo III di Lorena
 Carlo V di Lorena (1643-1690) – duca titolare di Lorena dal 1675 al 1690
 Carlo Alessandro di Lorena (1712-1780) – Governatore dei Paesi Bassi Austriaci e Gran Maestro dell'Ordine Teutonico

 Ecclesiastici 
 Carlo di Lorena (1524-1574) – cardinale, arcivescovo di Reims 
 Carlo di Lorena (1561-1587) – cardinale, vescovo di Toul e di Verdun 
 Carlo di Lorena (1567-1607) – cardinale, vescovo di Metz e di Strasburgo 
 Carlo di Lorena (1592-1631) – vescovo di Verdun
 Carlo Giuseppe di Lorena (1680-1715), vescovo di Olomouc, di Osnabrück, dal 1711 arcivescovo e principe elettore (Principe-Arcivescovo) di Treviri

 Altri 
 Carlo di Lorena (1684-1751) – Conte d'Armagnac